Фёдор Долгору́ков:
 Долгоруков, Фёдор Сергеевич (1720—1761) — генерал-майор.
 Долгоруков, Фёдор Тимофеевич (?—1612) — воевода и боярин.
 Долгоруков, Фёдор Фёдорович (?—1664) — воевода и окольничий.